

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Księżno – osada wsi Ścinawka Średnia w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków.
 Księżno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek 
 Księżno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta

Jezioro w Polsce
 Księżno – jezioro  na Pojezierzu Łagowskim, w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin;